Rondine (ital. rondine ‚Schwalbe‘) steht für:
 ein Antiquariat in Ascona, siehe Libreria della Rondine
 ein Automodell des italienischen Herstellers Adami & C.
 ein Rennmotorrad, siehe Gilera 500 Vierzylinder #Rondine
 eine Motorradmarke des italienischen Herstellers Fabbrica Italiana Motoveicoli e Rimorchi

Siehe auch:
 Emiliano Mathías Díaz Rondine
 La rondine